Ве́стник но́вой литерату́ры — российский литературный журнал. Первое независимое периодическое издание, возникшее в начале «перестройки». С 1989 по 1995 вышло 8 номеров. В 1992 (совместно с журналом «Соло») был награждён Малой Букеровской премией как «лучший независимый журнал года». Ориентированный на инновационную литературу журнал также продолжал традицию подпольных самиздатских журналов. Редактировался и издавался Михаилом Бергом и Михаилом Шейнкером. В редколлегию журнала входили В. Ерофеев, В. Кривулин, Е. Попов, Д. А. Пригов, А. Сидоров, Е. Шварц.

Под «новой» понималась литература, которая продолжает новаторские тенденции русской литературы, а кроме того опирается на современный и исторический западный авангард. В редакционном предуведомлении к одному из номеров говорится о том, что новая литература невозможна без создания нового художественного языка, который отражает изменения, произошедшие с человеком и культурой в послевоенное время.

Среди постоянных авторов — наиболее известные представители ленинградской «второй культуры» разных поколений и московского концептуализма и их предшественников (наиболее часто — поэты «лианозовской школы»). Для многих авторов это были если не первые, то одни из первых публикаций. А для читателя — знакомство с некогда подпольной литературой и её первыми шагами в «перестроечной культуре».

Первый номер 

Первый номер, увидевший свет в 1990 году, на уходящей волне читательского ажиотажа от бесцензурных публикаций в толстых журналах, вышел тиражом в 50 тыс. экз. Открывают номер «Предисловие к первому выпуску» и «Обращение к деятелям культуры». Содержание: роман Ф. Эрскина «Рос и я», поэма Д. Пригова «Махроть всея Руси», «Стихи из Кировского района» В. Кривулина, рассказы «Ладья темных странствий» Б. Кудрякова и «Восхождение» Е. Попова. Среди критических и публицистических материалов: статьи А. Степанова «Куда мы, может быть, идем?» и И. Северина «Новая литература 70-80-х», И. Кавелина «Имя несвободы» и А. Черкассова «Либералы и радикалы», а также «Суриков. Пути России» В. Иофе. В разделе «Религия и философия» было помещено интервью с К. Ивановым. Популярной стала и публикация воспоминаний «Записки попа» о. Василия. Обложку для номера создали братья Ю. Дышленко и Б. Дышленко.

Второй 
Второй номер, вышедший в 1990 году тиражом в 40 тыс. экз. начинается с обращения «От редакции», в котором говорится о выдвижении нового героя каждой эпохой и утверждается, что эпоха, переживаемая Россией и именуемая «либерализмом, переживающим климакс», выдвинула в качестве героя «открывателя открытых истин и неофита безнадежно устаревших идей». Что представляется неизбежным при переходе от «опороченной системы ценностей к несуществующей» и чреватой припадками имперского эгоизма и национализма.

Номер открывается романом В. Кривулина «Шмон», «Исторической шкатулкой» Е. Шварц, рассказами «Художник» П. Кожевникова, «Роман» В. Ерофеева, «Сельская жизнь» Ю. Мамлеева, стихами Вс. Некрасова и И. Бурихина. Среди публикаций номера воспоминания М. Волошиной «Зеленая Змея. История одной жизни» (в пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой), статьи Д. Пригова «Где наши руки, в которых находится наше будущее?», В. Голлербаха «Две параллели», А. Черкассова «Либеральные реформы в России». В разделе «Критика» — М. Рекшин «Со дна исторической шкатулки», В. Иофе «Благая весь лесов», О. Седакова «Музыка глухого времени» и Вл. Инов «О Высоцком, Бродском, Блоке, Белом и цыганском романсе». Завершается номер новой рубрикой «Почта Вестника» (с отрывками из писем читателей". Среди объявлений — иностранные представители за рубежом: Т. Горичева во Франции и И. Бурихин в Германии.

Третий 

Третий номер в 1991 году (тираж 20 тыс. экз.) выходит с обложкой, близкой к типовой (типовая появится со следующего номера и в дальнейшем будет только менять цвет). Содержание номера составили повесть Л. Богданова «Проблески мысли и ещё что-то», рассказы «Духовка» Е. Харитонова, «Кромка» Б. Дышленко, «Дорожное происшествие» В. Сорокина, стихи С. Стратановского, Л. Рубинштейна, А. Шельваха, О. Юрьева. Среди публикаций — первые главы романа В. Набокова «Ада» с предисловием переводчиков, скрытых за псевдонимом КМХ, «Из последних листьев» В. В. Розанова (вступительная статья и публикация Г. Морева), а также публикация В. Эрля «„Стихи“ Л. Аронзона». В разделе «Литературная критика» — В. Эрль «Несколько слов о Леониде Аронзоне», Т. Горичева «Сиротство в русской культуре». И. Кавелин «„Новый мир“ и другие». В разделе "Публицистика — первая часть статьи С. Шелина «Семь верст до небес». Завершается номер интервью с М. Бергом «„Вторая культура“: прошлое и настоящее». На последней странице обложки — первые книги "Издательства Ассоциации «Новая литература»: Е. Шварц «Стихи», Б. Кудряков «Рюмка свинца», Л. Гинзбург «Претворение опыта» (продолжение «Записок блокадного человека» и «Записи разных лет»), В. Тихомиров «Золото на ветру» (из серии «Проза Митьков» с илл. А. Флоренского и предисловием В. Шинкарева).

Четвёртый 

Четвёртый номер (тираж 5 тыс. экз.) вышел в 1992 году. Номер начинается обращением «От редакции», более похожим на программное заявление, в котором цели журнала сформулированы афористично: «ВНЛ — это журнал неофициальной литературы в той степени, в какой она является новой». Содержание: повесть «Приближаясь и становясь все меньше и меньше» С. Коровина, рассказ «Мутант» Э. Лимонова, рассказы из книги «По пути в Рим» Н. Климонтовича, эссе «Солженицын, или Голос из подполья» И. Яркевича, рассказ «Дебют» С. Юрьенена, эссе «Русская щель» В. Ерофеева и «Чародеи со скрипками» Л. Гиршовича. В разделе публикации — продолжение романа В. Набокова «Ада» и «Четыре описания» A. Введенского (вступительная статья М. Мейлаха). В разделе «Критика»: статьи «Белый свет над Черной речкой» В. Кривулина, «Нужен ли мат русской прозе?» В. Линецкого, «Ресницы Антиноя» Е. Рабинович, «Козлиная песнь …надцатилетних» А. Скидана. В разделе «История, культура, публицистика» А. Формозов, из книги «Человек и наука», Л. Люкс «Владимир Печерин (1807—1885) и русская ностальгия по Западу», И. Кавелин «Истоки русского пессимизма (по страницам последних публикаций)», В. Иофе «Воды жизни», Н. С. «Протестующее благочестие».

Пятый 

Пятый номер открывается дипломом Малой премии Букера, присужденной ВНЛ в 1992 году. Тираж 5 тыс. экз. На обороте рассказ о самой Букеровской премии. Содержание начинается с первой части романа «Момемуры» Зигмунда Ханселка и Ивора Северина (М. Берг указан как переводчик с англ. и автор примечаний), также в разделе «Проза» повесть В. Холоденко «Книга моих преступлений», рассказы И. Макарова «Адмирал Макаров», Е. Харитонова «Слезы на цветах», И. Померанцева «Граф Рымнинский» и А. Бычкова «Билет в Н.». Далее «Стихи последних лет» Е. Шварц, М. Айзенберга «Что нам дано…», Д. Болотова. В разделе «Публикации»: В. Кулаков «Е. Кропивницкий: „Я — поэт окраины“» и стихи Е. Кропивницкого, П.Улитин «Фотография пулеметчика» (подготовка текста З. Зиника и его же послесловие «Приветствую ваш неуспех» (памяти Павла Улитина). В разделе «Физиологический очерк» — «Занимательная ветеринария» Н. Волкова. В разделе «Критика, эссеистика»: Н. Климонтович «Уединенное слово», В. Линецкий «Об искренности в литературе», Е. Шварц «Реквием по теплому человеку, или Маяковский как богослов», И. Яркевич «Литература, эстетика, свобода и другие интересные вещи», В. Ронкин «Сказка о царе Салтане». В разделе «Публицистика» статья Л. Люкса «Образы России в Польше и Германии».

Шестой 

Шестой номер выходит в 1993 году (тираж 5 тыс. экз.). В разделе «Проза» продолжается публикация романа «Момемуры» (З. Ханселк и И. Северин), а также повесть Н. Исаева «Теория катастроф», «Прогулки при полой луне (шесть рассказов из книги)» О. Юрьева, «Стихи из двух книг» Д. Пригова, «Стихи лета 1993» В. Кривулина, «Стихи» С. Петрова. В разделе «Публикации» продолжение романа В. Набокова «Ада» и «Ян Сатуновский: „Я — не поэт“» В. Кулакова, а также стихи Я. Сатуновского. В разделе «Статьи, эссе» Е. Рабинович «Вергилиев жребий», В. Линецкий «Постмодернизму вопреки», О. Дарк «Из заметок натурала», И. Шамир «Русская израильская литература», Н. Волкова «Зеленая страна».

Седьмой 

Седьмой номер выходит в 1994 году] тиражом в 2 тыс. экз. Содержание: З. Ханселк и И. Северин продолжение романа «Момемуры», О. Охапкин «Неоклассические стансы начала 70-х», Б. Кудряков «Друг детства», Л. Рубинштейн «Меланхолический альбом», С. Васильева «Дневник неизвестной», С. Рыженков «Из цикла „Речи бормочущего“», Н. Брод «Наум Брод». В разделе «Публикации»: «М. Соковнин Суповый набор» (публ. и пред. В. Кулакова), Ш. Агнон «Во цвете лет» (пер. и прим. И. Шамира). В разделе «Критика, эссеистика»: В. Курицын «Недержание имиджа», В. Линецкий «Набоков и Горький», М. Кононов «Отречение», В. Кривулин «Литературные портреты в эссеистике И. Бродского». Завершается номер беседой с А. Генисом «Границы в современной литературе».

Восьмой 

Восьмой номер выходит в 1995 году (хотя в выходных данных стоит 1994 год) тиражом в 2 тыс. экз. В номере завершается публикация романа «Момемуры» З. Ханселка и И. Северина, в разделе «Проза, поэзия» также «Две поэмы» Е. Шварц, рассказ «Приближение в хороводе» Н. Климонтовича, рассказ М. Фагерхольм «Шам» (пер. со швед.), «Стихи» В. Шубинского, главы из романа «Прайс» Л. Гиршовича. В разделе «Публикации»: «Из „Рассказа о В. Филиппове“» А. Д. Майзель и публикация материалов фестиваля русскоязычной и немецкоязычной поэзии «Тут и там». В разделе «Литература и эмиграция»: интервью с З. Зиником. В разделе «Статьи, эссе, рецензии»: А. Курбановский «Рождение жидких тревог». Е. Шварц «Слепая пчела», М. Кононов "Грех и покаяние Юкки Маллинена, В. Кривулин «Шам в Борее»,  М. Натальин «Благоговейное разрушение». М. Шейнкер «А. Эппель „Травяная улица“», О. Бешенковская «Рыцари духа».

На последней странице обложки перечислены все книги "Издательства Ассоциации «Новая литература»: Елена Шварц «Стихи» (1990), Борис Кудряков «Рюмка свинца» (1990), Лидия Гинзбург «Претворение опыта» (1991), Виктор Тихомиров «Золото на ветру» (1991), Михаил Берг «Между строк, или читая мемории, а может просто Василий Васильевич», «Вечный жид», «Рос и я» (1991), Владимир Войнович «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Аркадий Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1991), Василий Аксенов «Скажи, изюм» (1992), Г-К. Честертон «Перелетный кабак» «Возвращение Дон-Кихота» (1992), Поль Клодель «Стихи» (1992), Эзра Паунд «Стихи» (1992), Леонид Гиршович «Обмененные головы» (1992), «Незамеченная земля»: Литературный альманах (1992), «Наталия Николаевна Пушкина в портретах и отзывах современников» (1993), Габриэль Макед «Избранные вариации» (1993), Сергей Фомичев «Графика Пушкина» (1993), Сергей Стратановский «Стихи» (1993).

Завершение проекта 
«Вестник новой литературы» и возникшее при нём издательство просуществовали (если считать с начала собирания материалов для первого номера) 7 лет: с 1988 по 1995 годы. У завершения проекта были экономические, культурные и психологические причины.

Издание, пытавшееся стать наиболее репрезентативным представителем «неофициальной культуры» и позиционирующее себя как журнал, на самом деле не выдержало журнального цикла и постепенно превратилось в альманах. Что не прибавило ему популярности среди широкого читателя, но не уменьшило его авторитет среди ценителей инновационного искусства и специалистов по «нонконформистской культуре». Культуре, которая, однако, в новых политических и экономических условиях быстро теряла свое единство и разделялась не на московскую или ленинградскую, не на запрещенную или разрешенную, и даже не на инновационную и традиционную, а на добившуюся всероссийского и международного успеха и не добившуюся его.

Если в первых номерах читатель знакомился с новыми для себя именами, то впоследствии многие из авторов ВНЛ, прежде всего, московские концептуалисты, стали звездами первой величины. Журнал замышлялся как попытка сохранить социокультурное единство «неофициальной культуры», но в условиях социального расслоения и свободы печати это единство не удалось сохранить. Некоторые имена встречались  из номера в номер: В. Кривулин, Д. А. Пригов, Е. Шварц, Вл. Кулаков, В. Иофе, В. Линецкий и др. ВНЛ поставил перед собой задачу проверить, насколько такое издание способно быть самоокупаемым в той культурной и экономической ситуации, в которой журнал оказался вместе со своими читателями. При журнале возникло издательство, стратегия которого также была далека от идей рынка, издавались тексты В. Аксенова, В. Войновича и Г. Честертона. Если бы не Букеровская премия в 1992 году и грант от Фонда Сороса в 1994 году, ВНЛ завершил бы свое существование раньше.

Примечания

Источники 
 Казак В.: Лексикон русской литературы XX века. = Lexikon der russischen Literatur ab 1917 / пер. с нем.. — М. : РИК «Культура», 1996. — XVIII, 491, [1] с. — 5000 экз. — ISBN 5-8334-0019-8."

Ссылки 
  «Вестник новой литературы» — лауреат «Малого Букера»
 Все номера «Вестника новой литературы» в Pdf

Литературные журналы России
Печатные издания, возникшие в 1989 году
Печатные издания, закрытые в 1995 году